Змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 61 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 17 та 18 вересня в Белграді (Сербія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, вільна боротьба, до 61 кг